Elisenhof bezeichnet Ortschaften:

in Deutschland:
 Elisenhof (Bad Wünnenberg), Stadtteil von Bad Wünnenberg
 Elisenhof (Bauernhof), Bauernhof auf einer archäologisch interessanten Warft bei Tönning, Schleswig-Holstein
 Elisenhof München, Einkaufszentrum in der Elisenstraße
 Wohnplatz in Neuenhagen bei Berlin
in Polen
 Elisenhof (Wüstung), ehemals im Landkreis Regenwalde, Wüstung in der Woiwodschaft Westpommern
 Dylewko (ehemals Elisenhof im Landkreis Osterode, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Elżbietowo (ehemals Elisenhof im Landkreis Karthaus, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Żukowo
 Gniewno (ehemals Elisenhof im Landkreis Schlochau, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Debrzno
 Lisiak (ehemals Elisenhof im Landkreis Preußisch Eylau, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Górowo Iławeckie
 Lubostronie (ehemals Elisenhof im Landkreis Neustettin, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Barwice
 Ostrzeszewo (ehemals Elisenhof im Landkreis Allenstein, Ostpreußen), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Ermland-Masuren; siehe Gmina Purda
 Paprocie (ehemals Elisenhof im Landkreis Kolberg-Körlin, Pommern), Wohnplatz in der Woiwodschaft Westpommern
 Ramulki (ehemals Elisenhof im Landkreis Schroda, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Środa Wielkopolska
 Raczkowo (ehemals Elisenhof im Landkreis Schlawe, Pommern), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Rosocha (Polanów)
 Włodzimierzewo (ehemals Elisenhof im Landkreis Altburgund, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Gmina Kcynia
 Elżbietków (ehemals Elisenhof im Landkreis Koschmin, Wartheland), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Großpolen
 Wrzelewo (ehemals Elisenhof im Landkreis Soldin, Brandenburg), eine Ortschaft in der Woiwodschaft Westpommern; siehe Gmina Myślibórz